

Geografia 
 Nordby – cittadina sede del comune di Fanø nella regione di Syddanmark, Danimarca

Persone 
 Andreas Nordby – ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore norvegese 
 Bente Nordby – ex calciatrice norvegese
 Dordi Nordby – giocatrice di curling norvegese
 Erika Nordby – canadese sopravvissuta all'arresto cardiaco per due ore
 Geir Nordby – allenatore di calcio norvegese
 Sverre Nordby – calciatore norvegese